Thorarica, ook gespeld als Torarica, de eerste hoofdstad van Suriname
 Hotel Torarica, het eerste internationale hotel van Suriname